Камбарка:

 Камбарка — город в России.
 Камбарка — река в Пермском крае и Удмуртской Республике.
 Камбарка 2-я — река в Пермском крае, приток Камбарки.
 Заводская Камбарка (Камбарка 3-я) — река в Пермском крае, приток Камбарки.